Alpino ist der Name von

 Francesco Alpino (auch Franciscus Alpinus), italienischer Arzt
 Prospero Alpini (auch Prosper Alpinus oder Prosper Alpini/Alpino; 1553–1616/1617), italienischer Arzt und Botaniker

Alpino steht für:
 Alpino (Motorrad), ehemaliger italienischer Motorradhersteller